Мигел Аљенде има више значења:

 Мигел Аљенде (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел Аљенде (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мигел Аљенде (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику